SJ E steht für folgende Lokomotiven der schwedischen Staatsbahn:

 SJ E (I), Lokomotiven Sigtuna und Birka (SJ Nr. 147 und 148) von 1876 bis 1898, siehe E (I)
 SJ E (II), von 1907 bis 1920 gebaute Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge D
 SJ E2, zwischen 1935 und 1951 mit einer Vorlaufachse ausgerüstete Lokomotiven der SJ E (II), siehe SJ E2
 SJ E4, von verschiedenen Privatbahnen übernommene Lokomotiven
 SJ E5, schwerere SJ E (II) der Kalmar nya järnvägsaktiebolag, siehe SJ E5
 SJ E6, SJ-Bezeichnung der SWB M3
 SJ E8, SJ-Bezeichnung der HNJ M
 SJ E9, SJ-Bezeichnung der HNJ Mb
 SJ E10, 1947 und 1948 gebaute Güterzuglokomotiven